Хафенлор () - топоним:

 Хафенлор — коммуна в Германии.
 Хафенлор — река в Германии.

См. также 
 Хаф
 Хафен